Национален отбор по волейбол на Хърватска може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Хърватска
 Женски национален отбор по волейбол на Хърватска